Hamilton Crossroads bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hamilton Crossroads (Alabama)
 Hamilton Crossroads (Georgia)
 Hamilton Crossroads (North Carolina)